Куты — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Куты — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Куты — деревня в Докшицком районе Витебской области.
 Куты — упразднённый посёлок в Ветковском районе Гомельской области.
 Куты — посёлок в Гомельском районе Гомельской области.
 Куты — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.
 Куты — деревня в Крупском районе Минской области.
 Куты — деревня в Минском районе Минской области.
 Куты — деревня в Молодечненском районе Минской области.
 Куты — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.

Россия 
 Куты — деревня в Кингисеппском районе Ленинградской области.

Украина 
 Куты — село в Локачинском районе Волынской области.
 Куты — посёлок в Косовском районе Ивано-Франковской области.
 Куты — село в Бродовской общине Золочевского района Львовской области.
 Куты — село в Бусской общине Золочевского района Львовской области.
 Куты — село в Червоноградском районе Львовской области.
 Куты — село в Стрыйском районе Львовской области.
 Куты — село в Бережанском районе Тернопольской области.
 Куты — село в Шумском районе Тернопольской области.
 Куты — село в Маньковском районе Черкасской области.
 Куты — село в Сребнянском районе Черниговской области.

См. также 
 Куты Вторые
 Куты Первые